Moulins (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Moulins (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Moulins (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia